Riedel bezeichnet:

 Riedel, einen Geländerücken zwischen zwei Tälern
 Riedel (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 zwei Lehrbücher über anorganische Chemie von Erwin Riedel
 Riedelbesen, eine andere Bezeichnung für einen Rutenbesen, siehe Besen
 Kaliwerk Niedersachsen-Riedel, ehemaliges Kalibergwerk in Hänigsen, Gemeinde Uetze, Niedersachsen

Riedel ist der Ortsname von:
 Riedel (Gemeinde Kirchham), Ortsteil von Kirchham, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Riedel ist der Name folgender Unternehmen:
 Riedel-de Haën, Chemieunternehmen, siehe Honeywell Specialty Chemicals Seelze
 Riedel Glas, österreichischer Glasproduzent
 Riedel Communications, deutscher Hersteller von Echtzeit-Netzwerken für Video, Audio, Daten & Kommunikation
 Riedel Motoren, deutscher Motorenhersteller
 Reederei Riedel, deutsches Unternehmen in der Fahrgastschifffahrt
 Riedel Holding, deutscher Finanz- und Immobilieninvestor

Siehe auch:
 Riedel-Struma
 Riedl
 Riedle
 Ridel
 Rydel